Влади́мир Миха́йлович Алпа́тов (род. 17 апреля 1945) — советский и российский , доктор филологических наук (1983), академик РАН (2019; член-корреспондент РАН по Отделению историко-филологических наук с 2008). Автор более 200 работ по лингвистике, прежде всего по японистике и истории языкознания.

Биография 
Родился в семье историка и писателя М. А. Алпатова и историка-византиниста З. В. Удальцовой.

Окончил отделение теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ в 1968 году.

В 1971 году защитил в Институте востоковедения АН СССР кандидатскую диссертацию на тему «Грамматическая система форм вежливости современного японского литературного языка». С 1972 года работал в Институте востоковедения АН СССР/РАН, в том числе длительное время — в должности заместителя директора. В 1983 году защитил докторскую диссертацию «Проблемы морфемы и слова в современном японском языке».

C 29 мая 2008 года — член-корреспондент Российской академии наук по отделению историко-филологических наук.

28 апреля 2012 года на общем собрании Института языкознания РАН большинством голосов избран директором этого института, находился в должности один пятилетний срок (до 2017 года).

C 1993 года читает в МГУ (ОТиПЛ) и РГГУ курс «История лингвистических учений».

Научная деятельность 
Изучает восточные языки (в особенности японский), участвовал в работе над коллективной монографией «Части речи. Теория и типология» (М., 1990). В его кандидатской и докторской диссертациях материал японского языка используется для постановки более общих теоретических вопросов о природе слова и морфемы, грамматической категории, агглютинации и некоторых других известных проблем общей морфологии и теории грамматики.

К важнейшей части научных интересов В. М. Алпатова относится история языкознания (особенно русского). В этой области он является одним из ведущих специалистов России. Он автор выдержавшего несколько переизданий учебного пособия по истории лингвистических учений, охватывающего в кратких очерках эпоху от зарождения первых лингвистических знаний до середины XX столетия. Не менее существенны исследования В. М. Алпатова по истории российской лингвистики советского периода: ему принадлежат монографии о лингвистических взглядах М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова, о судьбах славистов и тюркологов в эпоху большого террора (совместно с Ф. Д. Ашниным) и, наконец, о личности Н. Я. Марра и судьбе его «нового учения о языке». Работы В. М. Алпатова по истории науки, рассчитанные на достаточно широкий круг читателей, играют важную общественную и публицистическую роль, отстаивая позиции научного мировоззрения.

Среди трудов учёного немалое место занимают и исследования по социолингвистике, касающиеся языковой ситуации в Японии, а также языковой политики в СССР на разных этапах его существования. Он также автор научно-популярных книг о Японии.

Основные работы 
 Категории вежливости в современном японском языке. М.: Наука, 1973. 107 с. (Изд. 2-е. М.: УРСС, 2006. 146 с. Изд. 3-е. М.: УРСС: Либроком, 2009. 145 с. Изд. 4-е. М.: УРСС, 2011. 145 с.)
 Структура грамматических единиц в современном японском языке. М.: Наука, 1979. 149 с.
 Япония: язык и общество. М.: Наука, 1988. 136 с. (Изд. 2-е, дополненное. М.: Муравей, 2003. 208 с.)
 Методические указания по курсу «Лексикология японского языка». Владивосток: ДВГУ, 1981. 48 с.
 Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. 189 с. ISBN 5-02-016611-1.
 Теоретическая грамматика японского языка. Учебное пособие. М.: Военный институт МО СССР, 1988.
 История одного мифа. Марр и марризм. М.: Наука, 1991. 240 с. ISBN 5-02-017117-4 (Изд. 2-е, дополненное. М.: УРСС, 2004. 284 с.)
 «Дело славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994. 284 с. (с Ф. Д. Ашниным)
 Николай-Николас Поппе. М.: Восточная литература, 1996. 144 с. ISBN 5-02-017880-2.
 150 языков и политика: 1917—1997. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М.: Институт востоковедения РАН. 1997. 192 с. ISBN 5-89282-022-X (Изд. 2-е, дополненное (…1917—2000). М.: Крафт + Институт востоковедения РАН, 2000. 224 с.)
 История лингвистических учений. Учебное пособие. М.: Языки русской культуры, 1998. 367 с. ISBN 5-7859-0049-1 (Изд. 2-е. М., 1999. 367 с. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М., 2001. 367 с. Изд. 4-е. М.: Языки славянской культуры, 2005. 367 с.)
 Грамматика японского языка: Введение. Фонология. Супрафонология. Морфонология. М.: Восточная литература, 2000. 149 с. (в соавт. с И. Ф. Вардулем, С. А. Старостиным) ISBN 5-02-018138-2.
 
 Репрессированная тюркология. М.: Восточная литература, 2002. 296 с. (в соавт. с Ф. Д. Ашниным и Д. М. Насиловым) ISBN 5-02-018338-5.
 Волошинов, Бахтин и лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2005. 432 с. ISBN 5-9551-0074-1.
 Япония: язык и культура. М.: Языки славянских культур, 2008. 206 с. ISBN 978-5-9551-0273-3.
 Теоретическая грамматика японского языка: В 2-х кн. М.: Наталис, 2008. (в соавт. с П. М. Аркадьевым и В. И. Подлесской) ISBN 978-5-8062-0291-9, ISBN 978-5-8062-0293-3.
 (Рец.: Красухин К. Г. Столетие отечественной науки: Размышления по поводу книги В. М. Алпатова «Востоковеды. Языковеды. Историки»// Известия РАН. Серия литературы и языка. 2014. Т. 67, № 4, с. 168—184)
 
 Слово и части речи / Рос. акад. наук,. Ин-т востоковедения. — М.: ЯСК, 2018. — 255 с.

Ссылки 
 
 Страница на сайте ИЯ РАН
 Страница на архивном сайте ИВ РАН
 Страница на сайте ИВ РАН
 Страница на сайте ИВР РАН
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на архивном сайте ОТиПЛ филологического факультета МГУ
 Страница на сайте ОТиПЛ
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 
 Публикации в системе «ИСТИНА МГУ»
 Статьи на сайте «Соционауки»
 Первый анализ и прогноз В. М. Алпатова в новом десятилетии
 Ситуация на начало апреля 2011 года глазами В. М. Алпатова
 Фрумкина Р. М. Наша Geistesgeschichte в лицах и эпизодах (Рецензия на книгу «Волошинов, Бахтин и лингвистика») // Новое литературное обозрение. 2005. № 3

Востоковеды СССР
Японисты СССР
Востоковеды России
Японисты России
Морфологи
Историки лингвистики
Директора Института языкознания РАН